Натуральне число 1504
 1504 рік до нашої ери
 1504 рік нашої ери